Donna Donna (film)
Donna Donna (lied)